Бра́йди До́нальд (; ) — новозеландская кёрлингистка.

В составе женской сборной Новой Зеландии участник десяти  (лучший результат — бронзовые призёры в  и ). В составе смешанной парной сборной Новой Зеландии участник  (заняли тринадцатое место). Девятикратный , , .

В «классическом» кёрлинге играет на позиции третьего.

Также занимается хоккеем с шайбой, в составе женской сборной Новой Зеландии участвовала в чемпионате мира 2005 (IV дивизион) и чемпионате мира 2012 (II дивизион).

Достижения 
 : бронза (, ).
 : золото (2005, 2006, 2007, , , , , , ).
 : золото ().
 : золото (), серебро (, , ), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Brydie Donald - Search - New Zealand Curling
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Новой Зеландии
Чемпионы Новой Зеландии по кёрлингу
Хоккеисты Новой Зеландии